Nadja : prénom assez courant,
 Nadja (récit publié en 1928) : une des principales œuvres du surréaliste André Breton,
 Nadja : film américain de « vampires » de Michael Almereyda (avant-première en 1994 au festival de Toronto, sorti sur les écrans en 1995),
 Nadja : manga et anime de 2003, diffusé en France sur M6 en 2004,
 Nadja : auteur de livre pour enfants, sœur de Grégoire Solotareff,
 Nadja : chanteuse québécoise,
 Nadja : groupe de drone metal,
 Nadja : société de production de films fondée par Michel Mardore en 1970 en hommage à André Breton.